Чанда Рубін була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Домінік Ван Рост з рахунком 6–1, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (переможниця)
  Іва Майолі (півфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (фінал)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (1-ше коло)
  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Анна Курнікова (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 EA-Generali Ladies Linz Draw

1998
Тур WTA 1998